

Biografia 
Fulvio Senardi ha studiato a Trieste dove si è laureato con una tesi sul Teatro classico fra Manierismo e Arcadia, elaborando un metodo interpretativo di taglio storicistico sotto la guida di Giuseppe Petronio, non sordo però alla specificità filologica del fatto letterario, secondo l'insegnamento di Dante Isella, le cui lezioni ha seguito a Zurigo. In seguito ha conseguito il dottorato in storia presso l’Università di Udine. Ha insegnato nei licei in Italia e presso varie Università all’estero e ha collaborato stabilmente alle riviste “Problemi”, “Studia romanica et anglica zagrabiensia”, “Nuova Corvina” e alle pagine culturali del quotidiano "Il Piccolo". Ha tenuto conferenze e seminari in numerose città e Università italiane e straniere. Particolarmente attento ai risvolti storico-ideologici dei fatti letterari  ha interessi di studio e ricerca che spaziano dall’Ottocento alla contemporaneità, con particolare riguardo per la letteratura della Grande Guerra  e per gli autori giuliani, tanto i poeti, anche dialettali quanto i narratori. Ha tradotto dall'inglese, dal tedesco, dal francese, dall'ungherese. Dal 2014 presiede l’Istituto giuliano di storia, cultura e documentazione di Trieste e Gorizia. È vicedirettore ad personam della rivista on line “Il Ponterosso”, con cui collabora , fondata e diretta da Walter Chiereghin.

Opere 
Senardi è autore delle seguenti opere.

Monografie 
Tre studi sul teatro tragico italiano tra Manierismo ed Età dell’Arcadia, Ed. Ateneo, Roma, 1982.
Il punto su: D’Annunzio, Laterza, Roma-Bari, 1989.
Gli specchi di Narciso - Aspetti della narrativa italiana di Fine-millennio, Vecchiarelli, Manziana di Roma 2002.
Aldo Nove, Ed. Cadmo, Fiesole 2005.
Il giovane Stuparich – Trieste, Firenze, Praga, le trincee del Carso, Il ramo d’oro editore, Trieste, 2007.
Saba, il Mulino, Bologna 2012.
«L’incancellabile diritto ad essere quello che siamo». La saggistica politico-civile di Giani Stuparich. EUT, Trieste 2016.

Curatele 
Aa.Vv. Umberto Saba, con gli occhi dell’altra Europa, Armonia Mundi, Pécs 2004.
Aa.Vv. Mazzini e il mazzinianesimo nel contesto storico centroeuropeo, Associazione culturale Italo-Ungherese “Pier Paolo Vergerio”, Duino-Aurisina 2005.
Aa.Vv. Il dialetto come lingua della poesia, Battello, Trieste 2007.
Aa.Vv. Niccolò Tommaseo tra letteratura e storia, Hammerle ed., Trieste 2008
Aa.Vv. Scrittori in trincea. La letteratura e la Grande Guerra, Carocci, Roma 2008
Aa.Vv. Riflessi garibaldini – Il mito di Garibaldi nell’Europa asburgica, Pécs 2009.
Aa.Vv. Silvio Benco, «Nocchiero spirituale» di Trieste, Istituto giuliano di storia, cultura e documentazione, Trieste-Gorizia 2010.
Aa. Vv. Scipio Slataper, il suo tempo, la sua città, Istituto giuliano di storia, cultura e documentazione, Trieste-Gorizia 2013.
Aa.Vv., Profeti inascoltati. Il pacifismo alla prova della Grande Guerra, Istituto giuliano di storia, cultura e documentazione, Trieste-Gorizia 2015.  Pp. 190.
Aa.Vv., Nel mondo di Saba: «le scorciatoie di un poeta saggio», Istituto giuliano di storia, cultura e documentazione, Trieste-Gorizia 2018.
Aa.Vv., Adriatico in fiamme. Tracce e memoria della Grande Guerra negli scrittori giuliani, Istituto giuliano di storia, cultura e documentazione, Trieste-Gorizia 2019.
Aa.Vv., insieme a Walter Chiereghin, Boris Pahor. Scrittore senza frontiere, La Libreria del Ponte Rosso - Mladika, Trieste, 2021.
Aa.Vv., insieme a Francesco Carbone, Un illuminista a Trieste. Walter Chiereghin. Polemiche, plausi, battaglie, Ed. Hammerle, Trieste 2022
Aa.Vv., Che schiava di Roma iddio la creò. L'impronta del classico nella poesia giuliana dall'epoca asburgica al secondo Novecento, Istituto giuliano di storia, cultura e documentazione, Trieste-Gorizia 2022.

Edizioni di opere 
Gabriele D’Annunzio, Il piacere, Principato, Milano 1995.
Niccolò Tommaseo, Racconti storici, Carocci, Roma 2004 .
Alphonse de Lamartine, L’Italia e Pio IX (con traduzione e commento di N. Tommaseo), Istituto giuliano di storia, cultura e documentazione, Trieste 2009.
Tino Sangiglio, Eppure è stata vita vera, amore mio - poesie inedite, Istituto giuliano di storia, cultura e documentazione, Trieste-Gorizia 2010
George M. Trevelyan, Scene della guerra d’Italia, Fuorilinea, Roma 2015.
Adolfo Mussafia - Marcel Kušar, La letteratura della Dalmazia (1892), Istituto giuliano di storia, cultura e documentazione, con un saggio di A. Brambilla, Trieste 2016.
Scipio Slataper, Le lettere triestine, Historica edizioni, Roma 2018.

Traduzioni 
George M. Trevelyan, Scene della guerra d’Italia.
Adolfo Mussafia - Marcel Kušar, La letteratura della Dalmazia.
Géza Gyòni, Poesie, «Semicerchio», Firenze, 2004, n°XXX-XXXI.
George M. Trevelyan, L’Austria-Ungheria e la Serbia, in «Qualestoria», Trieste 2018

Note 

Filologi italiani
Studenti dell'Università degli Studi di Trieste
Traduttori dall'inglese
Traduttori dal francese
Traduttori dal tedesco
Traduttori dall'ungherese
Italianisti italiani